Osoby o tym nazwisku:
 Don Tolhurst – australijski strzelec, olimpijczyk
 Len Tolhurst – australijski strzelec, olimpijczyk
 Lol Tolhurst – brytyjski muzyk